Патаки — фамилия венгерского происхождения. Известные носители:
 Патаки, Денеш (1916—1987) — венгерский фигурист-одиночник.
 Патаки, Джордж (род. 1945) — американский политик.
 Патаки, Ференц (1917—1988) — венгерский гимнаст, олимпийский чемпион.
 Патаки, Ференц Владиславович (1891−1944) — советский партийный и государственный деятель.
 Патаки, Эльса (род. 1976) — испанская актриса.
 Хельга Патаки — мультперсонаж.

См. также 
 Патака — денежная единица.